Juan Federico de Schwarzburgo-Rudolstadt (en alemán, Johann Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt; Rudolstadt, 8 de enero de 1721-ibidem, 10 de julio de 1767) fue el príncipe reinante de Schwarzburgo-Rudolstadt desde 1744 hasta su muerte.

Biografía 
Juan Federico era el único hijo varón del príncipe Federico Antonio de Schwarzburgo-Rudolstadt y de su primera esposa, la princesa Sofía Guillermina de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Juan Federico dominaba la lengua francesa. Entre 1738 y 1742, realizó un Grand Tour. Atendió a conferencias de teología en la Universidad de Estrasburgo y conferencias de matemáticas y física en la Universidad de Utrecht. Durante su Grand Tour, se puso en contacto con las ideas de la Ilustración. Después intentó reconciliar esas ideas con su fe.

En 1742, Juan Federico representó a su padre en la coronación del emperador Carlos VII. La ceremonia en la Catedral de Fráncfort duró varias horas e impresionó a Juan Federico.

En 1744, a la edad de 23 años, heredó el Principado de Schwarzburgo-Rudolstadt. Continuó el proyecto de construcción del castillo de Heidecksburg que su padre empezó. Su padre había construido el exterior del castillo, y Juan Federico se hizo cargo de la decoración del interior. Comisionó frescos en los techos y ornamentos sobre las puertas. En 1750, fue completada la sala de baile por Gottfried Heinrich Krohne. Es considerado en Alemania.

La colección principesca de partituras se perdió en un incendio en 1735. Juan Federico empezó una nueva colección para remplazarla. Georg Gebel compuso al menos nueve libretos de ópera y aproximadamente un centenar de sinfonías, partitas y conciertos. En 1746, Juan Federico lo recompensó con el título de Concertmeister (maestro concertista) y en 1750 con el título de Kapellmeister (maestro de capilla). En 1754, Christian Gotthelf Scheinpflug sucedió a Gebel como Kapellmeister. Compuso música para todas las ocasiones de la corte.

En 1746, fundó un seminario teológico y dio apoyo a la fundación de una extensa biblioteca pública. Añadió su biblioteca privada a la colección existente y a partir de 1751, permitió al público general su acceso una vez por semana. Amplió considerablemente la colección de la "Biblioteca pública principesca de Rudolstadt", fundada en 1748, con la adquisición de literatura científica y numerosos libros valiosos, incunables y manuscritos orientales. La colección actualmente está dividida entre la , y la .

El 4 de octubre de 1760, Juan Federico concedió una licencia para operar una factoría de porcelana a Georg Heinrich Macheleid. El propio Juan Federico actuó como director de esta compañía, que todavía existe bajo el nombre de Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur.

El 20 de enero de 1764, el gimnasio local celebró su centenario. En esta ocasión, Juan Federico oficialmente nombró al edificio  y añadió un puesto para la enseñanza de matemáticas y física. La ceremonia fue atendida por el príncipe y todo su séquito.

Juan Federico murió el 10 de julio de 1767. Como no tenía heredero varón, fue sucedido por su tío, Luis Gunter II. En 1763, el hijo mayor de Luis Gunter II, el nuevo príncipe de la corona Federico Carlos, desposó a la hija mayor de Juan Federico, Federica.

Matrimonio e hijos 

Juan Federico contrajo matrimonio el 19 de noviembre de 1744 en Eisenach con la princesa Bernardina Cristina Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach (1724-1757). Tuvieron los siguientes hijos:
 Federica (1745-1778), desposó en 1763 al príncipe Federico Carlos de Schwarzburgo-Rudolstadt (1736-1793).
 Una hija (1746-1746).
 Un hijo (1747-1747).
 Sofía Ernestina (1749-1754).
 Guillermina (1751-1780), desposó en 1766 al príncipe Luis de Nassau-Saarbrücken (1745-1794).
 Enriqueta Carlota (1752-1756).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Bernhard Anemüller: Johann Friedrich Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt 1721 bis 1767, 1864
 Jens Henkel and Lutz Unbehaun: Die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, Rudolstadt, 1997 (3rd ed.: 2001), 
 Johann Christian August Junghans: Geschichte der schwarzburgischen Regenten, Leipzig, 1821, online, viewed on 2 march 2012
 Friedrich Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit: dargestellt in den Stammtafeln seiner Haupt- und Nebenlinien und mit biographischen Notizen über die wichtigsten Glieder derselben, Bertram, Sondershausen, 1890, 

Casa de Schwarzburgo
Príncipes de Schwarzburgo-Rudolstadt
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Rudolstadt